Desa Janti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Janti (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Janti (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,71, long 112,08), 
 Desa Janti (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,35, long 112,74), 
 Desa Janti (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,56, long 112,29), 
 Desa Janti (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 112,33), 
 Desa Janti (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,98, long 111,41), 
 Desa Janti (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,43, long 112,52), 
 Desa Janti (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,48, long 112,62), 

Robotskapade Indonesienförgreningar